Iglesia de San Nicolás es el nombre de numerosos templos cristianos dedicados a algún santo llamado Nicolás.

Advocaciones 
 San Nicolás de Bari, santo venerado en todo el cristianismo
 San Nicolás de Tolentino, santo católico

Iglesias de San Nicolás 
Nota: Ordenadas por país, y luego por localidad

Alemania 
 Iglesia de San Nicoláss, en Berlín
 Iglesia de San Nicolás, en Hamburgo
 Iglesia de San Nicolás, en Leipzig
 Iglesia de San Nicolás, en Luckau, Brandeburgo
 Iglesia de San Nicolás, en Potsdam
 Iglesia de San Nicolás, en Wismar

Argentina 
 Basílica San Nicolás de Bari, en la Ciudad de Buenos Aires
 Catedral de San Nicolás de Bari, en San Nicolás de los Arroyos
 Basílica menor y Catedral de San Nicolás de Bari,en Ciudad de La Rioja
 Iglesia de San Nicolás de Bari, en la localidad de San Pablo

Azerbaiyán 
 Iglesia de San Nicolás en Bakú

Bélgica  
 Iglesia de San Nicolás, en Gante

Bielorrusia  
 Iglesia de San Nicolás, en Mir

Bulgaria  
 Iglesia de San Nicolás, también conocida como Iglesia Rusa, en Sofía

Chile  
 Iglesia de San Nicolás de Tolentino, católica, en la localidad de La Poza, Hualaihué

Colombia 
 Iglesia de San Nicolás de Tolentino, en Barranquilla
 Iglesia de San Nicolás, en Cali
 Concatedral de San Nicolás el Magno, en Rionegro

Dinamarca 
 Iglesia de San Nicolás, en Aarhus
 Iglesia de San Nicolás, en Aabenraa
 Iglesia de San Nicolás, en Esbjerg
 Iglesia de San Nicolás, en Møgeltønder
 Iglesia de San Nicolás, en Vejle

España 
 Iglesia de San Nicolás de Bari, católica, en el municipio de Torrecaballeros, Segovia
 Iglesia de San Nicolás de Bari, católica, en el municipio de Alhama, Almería
 Concatedral de San Nicolás de Bari, católica, en Alicante
 Iglesia de San Nicolás de Bari, católica, en Huerta de Valdecarábanos, Toledo
 Iglesia de San Nicolás, ortodoxa, en Almería
 Iglesia de San Nicolás de Bari, católica, en la villa de Arévalo, Ávila
 Iglesia de San Nicolás, católica, en Ávila
 Iglesia de San Nicolás de Bari, católica, en la villa de Avilés, Asturias
 Antigua iglesia de San Nicolás de Bari (hoy de los PP Franciscanos), católica, en la villa de Avilés, Asturias
 Iglesia de San Nicolás, católica, en la villa de Bilbao
 Iglesia de San Nicolás de Bari, católica, en Burgos
 Iglesia de San Nicolás de Bari, católica, en la villa de Burguete, Navarra
 Iglesia de San Nicolás de la Villa, católica, en Córdoba
 Iglesia de San Nicolás de Bari, católica, en Cuenca
 Iglesia de San Nicolás de Bari, católica, en la villa de Elanchove, Vizcaya
 Iglesia de San Nicolás de Bari, católica, en la localidad de El Frago, Zaragoza
 Iglesia de San Nicolás de Bari, católica, en el municipio de El Paso, Santa Cruz de Tenerife
 Iglesia de San Nicolás de Bari, católica, en el Grao de Gandía, barrio de Gandía, Valencia
 Iglesia de San Nicolás, católica, en Gerona
 Iglesia de San Nicolás el Real, católica, en Guadalajara
 Iglesia de San Nicolás de Bari, católica, en la localidad de Jubera, La Rioja
 Iglesia de San Nicolás de Bari, católica, en la localidad de Las Manchas, Santa Cruz de Tenerife
 Iglesia de San Nicolás, católica, en la villa de Madrid
 Iglesia de San Salvador y San Nicolás, católica, en la villa de Madrid
 Iglesia de San Nicolás de Bari, católica, en la villa de Madrigal de las Altas Torres, Ávila
 Iglesia de San Nicolás de Bari, católica, en la localidad de Marugán, Segovia
 Iglesia de San Nicolás de Bari, católica, en la villa de Miranda de Ebro, Burgos
 Iglesia de San Nicolás de Bari, católica, en Murcia
 Iglesia de San Nicolás de Bari, católica, en la localidad de Navas de San Antonio, Segovia
 Iglesia de San Nicolás de Bari, católica, en la localidad de Neda, La Coruña
 Iglesia de San Nicolás de Bari, católica, en la en la ciudad de Palma de Mallorca, en las Islas Baleares
 Iglesia de San Nicolás, católica, en Pamplona. Patrimonio de la Humanidad
 Iglesia de San Nicolás de Bari, católica, en la villa de Priego, Cuenca
 Iglesia de San Nicolás de Bari, católica, en Requena, Valencia
 Iglesia de San Nicolás, en Sanlúcar de Barrameda, Cádiz
 Iglesia de San Nicolás de Bari, católica, en Sevilla
 Iglesia de San Nicolás de Bari, católica, en la localidad de Sinovas, Burgos
 Iglesia de San Nicolás, católica, en Soria
 Iglesia de San Nicolás de Bari, católica, en Úbeda, Jaén. Patrimonio de la Humanidad
 Iglesia de San Nicolás de Bari, católica, en la localidad de Valdecañas de Cerrato, Palencia
 Iglesia de San Nicolás de Bari y San Pedro Mártir, católica, en Valencia
 Iglesia de San Nicolás de Bari, católica, en la localidad de Villaconejos, Madrid
 Iglesia de San Nicolás de Bari, católica, en la localidad de Vitigudino, Salamanca 
 Iglesia de San Nicolás de Bari, católica, en Zaragoza
 Ermita de San Nicolás de Bari, parroquia católica y ortodoxa (San Nicolás de Myra), en Las Palmas de Gran Canaria ()

Ecuador 
San Nicolás de Myra, en Santo Domingo de los Tsachilas

Estonia 
 Iglesia de San Nicolás, en Tallin

Francia 
 Iglesia de San Nicolás, en Estrasburgo

Inglaterra 
 Iglesia de San Nicolás, en Great Yarmouth

Irán 
 Iglesia de San Nicolás, en Teherán

Italia 
 Basílica de San Nicolás, en Bari
 Basílica de San Nicolás de Tolentino, en Tolentino

México 
 Parroquia de San Nicolás de Tolentino, en el poblado de Terrenate, Tlaxcala

Países Bajos  
 Iglesia de San Nicolás, en Utrecht
 Iglesia de San Nicolás, en Ámsterdam

Portugal 
 Iglesia de San Nicolás, en Carrazedo de Montenegro
 Iglesia de San Nicolás, en Santarém
 Iglesia de San Nicolás, en Marco de Canaveses

República Checa  
 Iglesia de San Nicolás, en Praga

Rumania  
 Iglesia de San Nicolás, ortodoxa, en Braşov

Rusia  
 Iglesia de San Nicolás, en Volgogrado

Serbia 
 Iglesia de San Nicolás, cerca de Kuršumlija
 Iglesia de San Nicolás, en Novi Sad
 Iglesia de San Nicolás, en Prizren
 Iglesia de San Nicolás, en Štrpce

Suecia 
 Iglesia de San Nicolás, en Estocolmo
 Iglesia de San Nicolás, en Trelleborg
 Iglesia de San Nicolás, en Visby

Venezuela 
 Iglesia de San Nicolás de Bari, en Porlamar